

Дубини — село, Підляське воєводство, Гайнівський повіт, гміна Гайнівка

Села:
 Дубини — Львівська область, Червоноградський район
 Дубини — Рівненська область, Дубенський район
 Дубини — Рівненська область, Рівненський район

Див. також 
 Дубина